Baie Cumberland peut faire référence à plusieurs baies :
 la baie Cumberland, située dans la région de Qikiqtaaluk au Nunavut (Canada) ;
 la baie Cumberland, située sur l'île Robinson Crusoe, dans l'archipel Juan Fernández (Chili).

Voir aussi 
 Baie de Cumberland